Чапаевка () — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Первомайского сельского округа. Код КАТО — 594657400.

География 
Расположено между озёрами Кужи и Песчаное.

История 
Село Исаевское основано в 1896 г. В 1904 г. открыта школа.

Население 
В 1999 году население села составляло 243 человека (125 мужчин и 118 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 185 человек (86 мужчин и 99 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Жамбылского района (Северо-Казахстанская область)